Giuseppe De Luca est le nom de plusieurs personnalités italiennes :
 Giuseppe De Luca (1876-1950), un chanteur d'opéra italien ;
 Giuseppe De Luca (1991-), un footballeur italien.

Patronyme italien